Ерки́н, Еркы́н () — имя, топоним и фамилия казахского происхождения. В переводе с казахского означает «свободный» или «вольный».

Топоним 
 Еркин — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Еркин — село (бывшее Кирово) в Талгарском районе Алматинской области.
 Еркин — село в Алматинской области, в подчинении городской администрации Талдыкорган.

Фамилия 
 Еркин, Александр Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.

См. также 
 Еркин Каракалпакстан